Sestu bezeichnet:
 Sestu, Gemeinde in Italien

Sestu ist der Familienname folgender Person:
 Alessio Sestu (* 1983), italienischer Fußballspieler